Beginenberg bezeichnet:

 Beginenberg (Kalkkar), Anhöhe in Kalkar mit Bundeswehr-Kaserne
 Beginenberg (Kranenburg), Erhebung bei Kranenburg, siehe Niederrheinischen Höhenzug – Liste von Bergen und Erhebungen
 Beginenberg (Rostock), Straße in Rostock